Deutsche Oper (Duitse Opera) kan verwijzen naar:

Deutsche Oper Berlin, een operatheater in Berlijn
Deutsche Oper am Rhein, een operagezelschap met standplaats in Düsseldorf en Duisburg
Deutsche Oper (metrostation), een station aan de Berlijnse metrolijn U2